Desa Wanakaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wanakaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,92), Jawa Barat, 
 Desa Wanakaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar